Il singolare del torneo di tennis Belgian Open 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrice Barbara Rittner che ha battuto in finale Klára Koukalová 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Tamarine Tanasugarn (primo turno)
 Jennifer Hopkins (primo turno)
 Cristina Torrens Valero (primo turno)
 Anna Smashnova (quarti di finale)

 Barbara Rittner (campionessa)
 Iroda Tulyaganova (primo turno)
 Pavlina Nola (primo turno)
 Virginia Ruano Pascual (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Belgian Open 2001